Contea di Hardeman o Hardeman County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Hardeman (Tennessee)
 Contea di Hardeman (Texas)